Дес-Плейнс () — может означать:

 Дес-Плейнс — город в округе Кук, штат Иллинойс, США.
 Дес-Плейнс — приток реки Иллинойс, протекает через южный Висконсин и северный Иллинойс на Среднем Западе Соединённых Штатов.